Nespola – frutto del nespolo europeo (Crataegus germanica)
 Nespola – frutto del nespolo del Giappone (Rhaphiolepis bibas)

Pagine correlate 
 Nespolo
 Nespoli